Василий Семёнович Панкратов (26 декабря 1864, село Алексеевское Тверской губернии — 5 марта 1925, Ленинград) — российский политический деятель.

Биография 
В начале 1880-х годов входил в народовольческие рабочие кружки в Петербурге, Москве, Ростове и других городах. Активно вёл пропаганду среди рабочих. В 1883 году вместе с Мартыновым и Петром Антоновым состоял членом боевой дружины партии «Народная воля».

В марте 1884 был арестован в Киеве. При аресте оказал сопротивление, ранив (по другим сведениям — убив) жандарма. Был приговорён к 20 годам каторги и отправлен в Шлиссельбургскую крепость. По амнистии 1896 года срок его каторги был сокращён на одну треть, в 1898 был освобождён из крепости и отправлен в ссылку в Якутию.

В 1903 вступил в партию эсеров. Участвовал в Декабрьском вооружённом восстании в Москве. В 1907 был вновь выслан на 5 лет в Якутск. В мае 1909 на V совете партии был избран в ЦК ПСР. В 1912 вернулся в Петербург.

В 1917 активно участвовал в политической жизни. Во время июльского восстания большевиков вместе с Григорием Алексинским  в газете «Живое слово» опубликовал статью под заглавием: «Ленин, Ганецкий и Ко — шпионы!», указывавшую на связь большевиков с немцами.

В 1917 — член ЦК Всероссийского крестьянского союза, участник Государственного совещания. Был избран во Всероссийское учредительное собрание от якутского избирательного округа по эсеровскому списку. Выдвигался в Учредительное собрание также в Тобольском округе.

С 1 сентября 1917 по 26 января 1918 состоял комиссаром Временного Правительства при Отряде особого назначения, охранявшем находившегося в Тобольске Николая II и его семью.

В 1918 году участвовал в Уфимском государственном совещании. Поддержал приход к власти адмирала Колчака, за что был исключён в ноябре 1919 из партии социалистов-революционеров. По свидетельству Г. К. Гинса, Панкратов принадлежал к «государственно мыслящим» элементам ПСР и с искренней болью воспринял известия о том, что в январе 1919 группа эсеров-учредиловцев во главе с Вольским призвала прекратить борьбу с большевиками и выступить против Колчака. Входил в Омский блок, поддерживавший Колчака. Участвовал в работе Государственного экономического совещания в Омске.

После окончания гражданской войны жил в Ленинграде. В 1922 в письме во ВЦИК протестовал против применения смертной казни к руководителям ПСР. Член Общества политкаторжан и ссыльнопоселенцев.

Умер в 1925 году. Похоронен на Литераторских мостках.

Образ в кинематографе 
В 7-й серии телесериала «Гибель империи» изображена сцена передачи Василию Панкратову компрометирующих материалов на большевиков с целью их последующей публикации.

Сочинения 
 Жизнь в Шлиссельбургской крепости. — [Женева] : тип. Партии социалистов-революционеров, 1902. (Переиздания — Берлин : Г. Штейниц, 1904; Москва : Молодая Россия, 1906.)
К процессу 12-ти 1884 г. в Киеве. // Былое. 1907. №2. С. 297 - 312.
 Среди рабочих в 1880-84 гг. — [Женева] : тип. Партии социалистов-революционеров, 1905. (Переиздание — Москва : Молодая Россия, 1906.)
 Кому верить? : [К выборам в Учредительное собрание]. — Петроград : т-во Р. Голике и А. Вильборг, 1917.
 Кому же мы протягиваем руку? — Петроград : Нар. власть, 1917.
 С царём в Тобольске. — Л.: Издательство Былое, 1925. — 88 с.(Переиздание - Москва: СП Слово, 1990. - 64 с.)

Примечания

Литература 
 
 Протасов Л. Г. Люди Учредительного собрания: портрет в интерьере эпохи. — М.: РОСПЭН, 2008.
 Городницкий Р. А. Боевая организация партии социалистов-революционеров в 1901—1911 гг. — 1998.

Ссылки 
 Панкратов Василий Семёнович
 Соколов Н. А. Комиссар Временного Правительства Панкратов и его помощник Никольский

Народовольцы
Эсеры
Члены ЦК ПСР
Персоналии:Тобольск
Николай II
Заключённые Шлиссельбургской крепости

Похороненные на Литераторских мостках